Der Porsche Tennis Grand Prix 1994 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Filderstadt. Es war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 10. bis 16. Oktober 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Filderstadt